śledź – gatunek ryby z rodziny śledziowatych, w szczególności:
 śledź oceaniczny (atlantycki, pospolity, Clupea harengus)
 śledź bałtycki (sałaka, Clupea harengus membras) – podgatunek śledzia atlantyckiego
 śledź pacyficzny (Clupea pallasii)
 śledź obły (Etrumeus teres)
 śledź patagoński (Sprattus fuegensis)
 złotośledź (aloza amerykańska, Alosa sapidissima)
inne gatunki ryb określane nazwą śledź:
 śledź czarnomorski opisywany jako Alosa immaculata, Alosa pontica lub Alosa pontica kessleri
 śledź dołgiński (Alosa braschnikowi)
 śledź wołżański opisywany jako Alosa volgensis lub podgatunek puzanka kaspijskiego (Alosa caspia)
 śledziem amerykańskim nazywany jest menhaden atlantycki (Brevoortia tyrannus)
nazwą śledź antarktyczny określany jest Pleurogramma antarctica
 śledź – sposób wytyczenia trasy regat
 osoby o nazwisku Śledź:
 Dariusz Śledź – polski żużlowiec
 miejsca
 Park Śledzia w Łodzi

Przypisy